Polícia
Ou ainda:
Polícia (canção) - dos Titãs
Polícias (série) - da televisão portuguesa

Veja também
Policial

Desambiguação